«Книжный клуб» () — американская комедия 2006 года режиссёра Аманды Тремблей.

Сюжет 
Кейт влюблена в Ханну. Но Ханна гетеросексуалка, и поэтому Кейт думает, что у неё нет никаких шансов. Ей остаётся лишь мечтать и фантазировать, представлять себя в роли отважной пиратки спасающей королеву Ханну из рук злодеев и добивающейся её любви. Но в реальности она лишь подруга Ханны и ничего больше.

Ханна приглашает Кейт в женский книжный клуб. Ради неё Кейт соглашается. Скучный вечер заканчивается тем, что Кейт предлагает женщинам новую книжку для обсуждения, и не какую-нибудь, а лесбийскую романтическую историю про пиратов и приключения.

Книжка производит фурор среди женщин, погрузив их в мир отважных пираток, спасающих прекрасных красоток и добивающихся их любви. Однако Кейт посещает клуб в последний раз, она получила новую работу и вынуждена уехать из города. Считая, что теряет Ханну навсегда, Кейт немного ошибается. Ханна сама представляет себя смелой спасительницей Кейт. А когда девушки фантазируют об одном и том же, ничто не может помешать их фантазиям стать реальностью.

Актёрский состав

См. также 
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на лесбийскую тематику